Сьюзи Баткович (; в замужестве Браун (); род. 17 декабря 1980 года в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка хорватского происхождения, игравшая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Сиэтл Шторм», которым была выбрана на драфте ВНБА 2003 года во втором раунде под 22-м номером. Кроме того выступала в женской национальной баскетбольной лиге за пять различных команд, выиграв пять чемпионских титулов и шесть званий MVP. Играла на позиции центровой.

В составе национальной сборной Австралии она выиграла серебряные медали Олимпийских игр 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине и бронзу 2012 года в Лондоне, к тому же стала бронзовым призёром чемпионата мира 2002 года в Китае.

Биография 
Сьюзи Баткович родилась 17 декабря 1980 года в городе Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс), а училась она в городе Канберра в колледже Лейк-Джинниндерра, в котором выступала за местную баскетбольную команду..

Профессиональная карьера

Карьера в сборной Австралии

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Сидней Пантерс»
Игроки «Таунсвилл Файр»
Игроки БК «Рос Касарес Валенсия»
Игроки ЖБК «Валансьен»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Таранто»
Игроки «Сидней Юни Флэймз»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Аделаида Лайтнинг»
Игроки ЖБК «Лат-Монпелье»